Foroutan ist der Familienname folgender Personen:
 Melika Foroutan (* 1976), deutsche Schauspielerin
 Naika Foroutan (* 1971), deutsche Sozialwissenschaftlerin